Ruta Nacional 20 puede referirse a:
una carretera en Argentina; o
una carretera en Colombia.